

Веллі-Парк — місто, штат Міссурі
 Веллі-Парк — місто, штат Оклахома